Världsmästerskapet i bandy för herrar 2017 spelades i Sandviken i Sverige mellan 29 januari och 5 februari 2017 beträffande A-VM. Senast mästerskapet spelades i Sverige stod Vänersborg som värdstad med stöd av Oslo, Trollhättan, Göteborg och Vetlanda. B-VM avgjordes i Trollhättan mellan 24 och 29 januari 2017.

Andra städer som visade intresse att stå som värdstad var Lidköping, Vänersborg och Stockholm.

Sverige vann turneringen och blev världsmästare för första gången sedan 2012.

Arenor

Deltagande nationer

A-VM 
Grupp A
 
 
 
 
Grupp B
 
  (Vinnare av B-VM 2016)

B-VM  
Grupp A
 
 
 
 
Grupp B
 
 
 
 
 
 
Återbud 
  som  flyttades ned från A-VM 2016 lämnade återbud.

A-VM

Gruppspel
Alla lagen i gruppspelet avancerade till kvartsfinal.

Grupp A

Grupp B

Slutspel
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna gick till semifinal, medan de 4 förlorarna spelade om plats 5–8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Gruppspel

Alla lagen från grupp A och de fyra bästa lagen i grupp B avancerade till kvartsfinaler.

Grupp A

Grupp B

Slutspel
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna gick till semifinal, medan de 4 förlorarna gjorde upp om plats 5–10.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Spel om sjunde- till tiondeplats

Semifinaler 
Dessa nationer blev kvalificerade för minst B-VM grupp A 2018

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Referenser 
 Championship Men A&id=10605&season=2016#subserie/ Elitrapport.se: Program, resultat, statistik

Externa länkar 
 Officiell webbplats A-VM
 Officiell webbplats B-VM

Bandysäsongen 2016/2017
2017
Sport i Sverige 2017
Internationella bandytävlingar i Sverige
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sportevenemang i Sandviken
Sportevenemang i Trollhättan
Sportevenemang i Lidköping
Stockholm under 2010-talet